David Simon peut désigner :
 David Simon (1939-), homme d'affaires britannique ;
 David Simon (1960-), réalisateur, scénariste ;
 David Simon (1960-), chef d'entreprise américain ;
 David Simon (1982-), basketteur américain.